Cony Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cony Mountain (Alaska)	
 Cony Mountain (Wyoming)